Годовица:

 Годовица — село в Пустомытовском районе Львовской области Украины.
 Годовица — небольшая река в России, протекает в Ивановской области, левый приток реки Ландех.